Il doppio del torneo di tennis Open Diputación 2007, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Santiago Ventura e Fernando Vicente che hanno battuto in finale Paul Capdeville e Leonardo Mayer 6-4, 6-3.

Teste di serie 

 André Ghem /  Jean-Julien Rojer (semifinali)
 Jasper Smit /  Martijn van Haasteren (primo turno)

 Santiago Ventura /  Fernando Vicente (Campioni)
 Paul Capdeville /  Leonardo Mayer (finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Open Diputación 2007